A GML az informatikában lehet:

Game Maker Language, a Game Maker játékkészítő szoftver saját programnyelve
Generalized Markup Language, az SGML elődje
Geography Markup Language, egy XML-alapú földrajzi leírónyelv